Генри Смит:
 Смит, Генри (1620—1688) — английский парламентарий, один из подписавших смертный приговор королю Карлу I.
 Смит, Генри (1788—1851) — первый американский губернатор Техаса.
Смит, Генри (1955—2020) — самоанский легкоатлет.
 Смит, Генри (род. 1956) — шотландский футболист, вратарь.
 Смит, Генри Девульф (1898—1986) — американский учёный-физик.